santa-mariensi – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Norte)
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Sul)
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria da Vitória
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria de Itabira
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria de Jetibá
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria do Cambucá
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria do Oeste
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria do Salto
santa-mariensi – abitanti di Santa Maria do Suaçuí